De Grand Prix-wegrace van Maleisië 1992 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1992. De race werd verreden op 19 april 1992 op Shah Alam in Shah Alam, Maleisië.

Uitslag

500 cc
De race werd voortijdig gestaakt vanwege hevige regenval.

250 cc

125 cc

1992
Maleisië